Massimo Tognon (1909-1944), entrepreneur et homme d'affaires italien, naturalisé français ;
 Omero Tognon (1924-1990), joueur et entraîneur italien de football ;
 Simone Tognon (1975-), joueur italien de football.